Stanišovská jaskyňa je národní přírodní památka ve správě příspěvkové organizace Správa slovenských jeskyní.

Nachází se v katastrálním území obce Liptovský Ján v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinském kraji. Území bylo vyhlášeno v roce 1972. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Reference

Externí odkazy 
 Národní přírodní památka Stanišovská jaskyňa, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Národní přírodní památky na Slovensku
Chráněná území v okrese Liptovský Mikuláš
Liptovský Ján